Vlast tmy (Власть тьмы) est un film russe réalisé par Piotr Tchardynine, sorti en 1909.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Vladimir Siversen

Notes et références

Liens externes 
 
  Vlast tmy sur kino-teatr.ru

Film russe sorti en 1909
Film muet russe
Film russe en noir et blanc